Die Gebrauchstemperatur wird unterschieden in:

untere Gebrauchstemperatur, siehe Kältebeständigkeit
obere Gebrauchstemperatur, siehe Hitzebeständigkeit